Antioquiastruikgors
 Apurímacstruikgors
 Bangs' struikgors
 Bleekkopstruikgors
 Bleeknekstruikgors
 Brilstruikgors
 Bruinbaardstruikgors
 Bruinkapstruikgors
 Caracasstruikgors
 Costaricaanse struikgors
 Dikbekstruikgors
 Donkere struikgors
 Driekleurige struikgors
 Geelborststruikgors
 Geeldijstruikgors
 Geelgroene struikgors
 Goudkopstruikgors
 Grijsborststruikgors
 Grijsbrauwstruikgors
 Grijze struikgors
 Groenkapstruikgors
 Grootpootstruikgors
 Méridastruikgors
 Okerborststruikgors
 Olijfgroene struikgors
 Pariastruikgors
 Perijástruikgors
 Roestbuikstruikgors
 Roetkopstruikgors
 Roodkapstruikgors
 Roodkruinstruikgors
 Roodnekstruikgors
 Roodoorstruikgors
 Santamartastruikgors
 Streepkopstruikgors
 Sãopaulostruikgors
 Tangarestruikgors
 Tepuistruikgors
 Vilcabambastruikgors
 Witbaardstruikgors
 Witkopstruikgors
 Witnekstruikgors
 Witvleugelstruikgors
 Zwartbaardstruikgors
 Zwartkeelstruikgors
 Zwartkopstruikgors
 Zwartvoorhoofdstruikgors